Il Malvasia di Casorzo d'Asti passito è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle province di Alessandria e Asti.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino carico
odore: intenso, complesso, caratteristico
sapore: dolce, vellutato, caratteristico

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Collegamenti esterni
 Cantina Sociale di Casorzo e Zone Limitrofe
 Cenni storici sulla nascita della Malvasia e informazioni sulla lavorazione

Vini DOC della provincia di Alessandria
Vini DOC della provincia di Asti